Список синглов № 1 на Украине в 2011 году включает песни, возглавлявшие хит-парад Top Radio Hits по итогам каждой из недель 2011 года. Список составляется на основе данных Tophit. Стоит отметить, что 2011 год стал первым годом, когда Tophit начал публиковать радиочарты для Украины и России, отдельные от общего чарта СНГ. Данные обновлялись каждый понедельник.

Первым лидером чарта стала певица Ёлка с песней «Прованс», которая продержалась на первом месте три недели. На смену ей пришли Дан Балан и Вера Брежнева с песней «Лепестками слёз», они провели на первом месте 15 недель в 2011 году. В том же году, к слову, Брежнева выпустила сингл «Реальная жизнь», который провёл на вершине целых 12 недель, в общей сложности певица провела на лидирующей позиции 27 недель. Влад Дарвин и Alyosha с песней «Ти — найкраща» возглавили чарт 30 мая, но упали на следующей неделе, вернулись они на вершину 29 августа и пробыли нам ещё шесть недель. Светлана Лобода с песней «На свете» возглавила чарт 14 ноября и провела на первом месте 4 недели. Последним в году чарт возглавил Дан Балан с песней «Лишь до утра», для него это была уже 16 неделя лидерства в году. Всего чарт возглавило 11 песен.

Список хитов № 1

Примечания 

Украина
2011